Powrót do raju – album zespołu Piersi (1995)
 Powrót do raju – amerykański film (1998)
 Powrót do raju – australijski serial (2008)